Alexander Macklin – medico ed esploratore britannico
Charles Macklin – attore teatrale irlandese
Lance Macklin – pilota automobilistico britannico
Rudy Macklin – ex cestista statunitense
Vernon Macklin – cestista statunitense